Василий Васильевич Нечаев (19 июня 1861 — 13 сентября 1918, Москва, Российская империя) — русский археолог, архивариус, историк и москвовед.

Биография 
Родился 19 июня 1861 года. Поступил и окончил историко-филологический факультет МГУ, после окончания учёбы устроился на работу в Московский архив Министерства юстиции в должности архивариуса. Был известен в широких кругах как профессиональный историк, занимавшийся русской историей эпохи XVI—XVII веков. Научные интересы были сосредоточены по вопросам москвоведения.

Скончался 13 сентября 1918 года в Москве. Похоронен на 20-м участке Ваганьковского кладбища.

Ссылки 
 [slovar.cc/ist/biografiya/2262055.html Биографические сведения].

Похороненные на Ваганьковском кладбище
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Краеведы по алфавиту
Краеведы Москвы